

Cristianesimo 
Nunc dimittis – cantico di Simeone narrato nel Vangelo di San Luca

Pittura 
Nunc dimittis – dipinto di Giovanni Bellini nel Museo Thyssen-Bornemisza a Madrid